Konvaleszenz bezeichnet:

 Heilung (Recht)
 Rekonvaleszenz in der Medizin